Aktorzy i aktorki:
 Billy Green Bush
 Clay Greenbush
 Lindsay Greenbush
 Sidney Greenbush
 Miejscowości w USA:
 Greenbush – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Greenbush – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Roseau
 Greenbush – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
 Greenbush – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Accomack
 Greenbush – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
 Greenbush – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
 Gminy w USA:
 Greenbush (ang. Greenbush Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
 Greenbush (ang. Greenbush Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Greenbush (ang. Greenbush Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alcona
 Greenbush (ang. Greenbush Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 Greenbush (ang. Greenbush Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mille Lacs
 Greenbush (ang. Greenbush Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Greenbush (ang. Greenbush Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan